Стансов — болгарская фамилия.

 Станчов, Димитр Янев (1863—1940) — болгарский политик, премьер-министр Болгарии.
 Станчов, Иван Иванов (1929—2021) — болгарский дипломат, внук Димитара Станчова.
 Станчов-Хан — село в Болгарии.